Andrei Daniel Marinescu (Bucareste, 11 de fevereiro de 1985) é um futebolista romeno que atua como goleiro.
Desde 2006 ele atua no FC Rapid Bucureşti.

Futebolistas da Roménia